Baïse bezeichnet:
 Baïse, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne
 Petite Baïse, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Baïse
 Baïse Darré, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Petite Baïse
 Baïse, Alternativname des französischen Flusses Bayse, Nebenfluss des Gave de Pau
 Baïse, Alternativname des Gebirgsflusses Raille im französischen Département Isère

Siehe auch:
 Baise
 Baisse
 Baize